Мейстрилиига 2002 () — 12-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости Эстонии в 1991 году. Он начался 30 марта 2002 года и закончился 3 ноября 2002 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Эстонии на rsssf.com

2002
Эстония
2002 год в Эстонии